Жуковские — дворянские роды :

 Жуковские (польское дворянство)
 Жуковские (русское дворянство)